Aledo, une ville de l'Illinois ;
 Aledo, une ville du Texas ;

  Aledo, une municipalité de la région de Murcie en Espagne.